Oluf Nielsen kan henvise til flere personer:
 Oluf Nielsen (godsejer) – ejede Eskilstrup 1328-34
 Oluf Nielsen (historiker) – dansk historiker, bibliotekar og arkivar